Helsinki – miasto i stolica Finlandii
 Helsinki Centralne – stacja kolejowa w Helsinkach
 Helsinki – album Darii Zawiałow
 Helsinki – singel Darii Zawiałow 
 „Helsinki” – fiński kuter rakietowy z lat 80. XX wieku
 Kutry rakietowe typu Helsinki – typ fińskich kutrów rakietowych z końca XX wieku
 (1495) Helsinki – planetoida